Té de lastra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
 El nombre común de la planta Sideritis hyssopifolia.